Schwarzeneck steht für:

 Schloss Schwarzeneck, Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Schwarzeneck (Schwarzhofen), Ortsteil von Schwarzhofen

Schwarzeneck ist ein Namensteil folgender Personen:

 Hans Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf, Adliger

Siehe auch:

 Der Fluch von Schwarzeneck
 Schwarzeck
 Schwarzenegg